François Alexandre Pernot (1793 - 1865) peintre et dessinateur ;
 Georges Pernot (1879-1962), avocat et homme politique ;
 Henry Pernot du Breuil (1899-1983), général français ;
 Hubert Pernot (1870-1946), helléniste français ;
 Jean-Pierre Pernot (1947-), homme politique français ;
 Louis Pernot (1959-), pasteur, théologien et musicien français ;
 Laurent Pernot (1980-), artiste français ;
 Laurent Pernot (1955-), historien français ;
Marc Pernot, pasteur français.